

Niemcy 
4 gminy:
 Hirschfeld – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster
 Hirschfeld – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Hirschfeld – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Hirschfeld (Hunsrück) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Osoby 
 Henriette Hirschfeld-Tiburtius – pierwsza niemiecka lekarz dentysta
 Lars Hirschfeld – kanadyjski piłkarz
 Magnus Hirschfeld – prekursor seksuologii

Hirszfeld 
 Ludwik Hirszfeld
 Ludwik Maurycy Hirszfeld